Константин По́па (; род. , Бухарест) — румынский и израильский профессиональный баскетболист и баскетбольный тренер. Чемпион Франции (1996), многократный чемпион Израиля. Член Зала баскетбольной славы Румынии.

Спортивная карьера 
Константин Попа начал свою карьеру в клубе «Динамо» (Бухарест). С 1987 по 1990 год он играл в юношеских сборных Румынии и стал серебряным призёром на европейском первенстве 1990 года. С 1987 года он начал выступать также за взрослую сборную Румынии.

В 1991 году Попа отправился в США, где четыре года провёл в Университете  Майами. Попа до настоящего времени остаётся рекордсменом университетской команды «Майами Харрикейнс» по числу накрытых бросков.

В 1995 году, в год окончания университета, он был выбран в драфте НБА под общим 53-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс». Он был также выбран под общим четвёртым номером командой «Майами Тропикс», играющей в USBL, но в итоге не стал игроком ни одной из этих команд, а вернулся в Европу. Сезон 1995/96 годов он закончил в клубе «По-Ортез», с которым выиграл чемпионат Франции.

После окончания сезона во Франции Попа  сыграл несколько игр за команду CBA «Флорида Бичдогз», а затем подписал четырёхлетний контракт с лидером израильского баскетбола «Маккаби» (Тель-Авив) на общую сумму в один миллион долларов. За время выстулений за «Маккаби» Попа женился на израильтянке и, согласно местным законам, получил израильское гражданство.

С «Маккаби» Попа стал четырёхкратным чемпионом Израиля и трёхкратным обладателем Кубка Израиля. Он также дошёл с командой до финала Кубка европейских чемпионов в сезоне 1999/2000. После этого он провёл один сезон за другую ведущую израильскую команду, «Хапоэль» (Иерусалим), завоевав с ней серебряные медали первенства страны. В 2001 году он подписал контракт с командой второго дивизиона из Лев-ха-Шарона, но в октябре заявил об окончании карьеры.

Статистика выступлений

Европейские клубные турниры

Дальнейшая карьера 
После окончания активной карьеры Константин Попа с семьёй снова перебрался в США, где два года работал коммивояжёром, продавая офисное оборудование. Затем он начал тренировать детские и молодёжные баскетбольные команды во Флориде, а затем команду девушек Университета Индианаполиса, где в качестве помощника главного тренера работал начиная с 2007 года.

Примечания

Ссылки 
 Зал баскетбольной славы Румынии на сайте Eurobasket.com

Баскетболисты Румынии
Баскетболисты Израиля
Баскетбольные тренеры США
Игроки «Майами Харрикейнс» (баскетбол)
Игроки БК «Динамо» Бухарест
Игроки БК «По-Ортез»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим